Сезон 1996/97 — 87-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 86-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Интертото

Группа 3 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1996/97
Чемпионат Австрии 1996/97 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1996/97 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Интертото 1996 на сайте AustriaSoccer.at

1996/1997
Аустрия Вена